

Zene

Albumok

 Happy, Blackgirls-album (1991)
 Happy, Machine Translations-album (2002)
 Happy, Sita-album (2002)

Dalok

 Happy, Alexia-dal (1999)
 Happy, Fool's Garden-dal (2000)
 Happy, Michael Jackson-dal (1973)
 Happy, Lighthouse Family-dal (2002)
 Happy, Pharrell Williams-dal (2013)
 Happy, Rolling Stones-dal (1972)
 Happy, Travis-dal (2007)

Filmek

 Happy, indiai film (2006)
 Happy, amerikai dokumentumfilm (2011)
 Happy, Happy, norvég film (2010)